Jornal TVCOM foi um telejornal brasileiro exibido no extinto canal TVCOM, do Grupo RBS. No Rio Grande do Sul era exibido de segunda a sábado. De segunda a sexta-feira era exibido às 23h15min no Rio Grande do Sul, já no sábado era exibido às 20h. O programa foi extinto devido ao fim da emissora.

Apresentação

Ligações externas
 Página da TVCOM RS
 Página da TVCOM SC

Programas da TVCOM